Röster (von rösten, eigentlich „auf dem Rost braten“) steht für:

 Unternehmen, Geräte oder Personen, die Lebensmittel rösten (z. B. „Kaffeeröster“), siehe Rösten (Garmethode)
 Espresso (in Österreich)
 eine österreichische Variante des Kompotts, z. B. Zwetschkenröster
 Bratkartoffeln (nord- und mitteldeutsch)
 einen Toaster („Brotröster“, veraltet)

Siehe auch: